Bei den XXII. Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fanden elf Wettbewerbe im Boxen statt. Austragungsort war der Sportkomplex Olimpijski.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Zeitplan

Ergebnisse

Halbfliegengewicht (bis 48 kg) 

Datum: 21. Juli bis 2. August 1980 
22 Teilnehmer aus 22 Ländern

Fliegengewicht (bis 51 kg) 

Datum: 22. Juli bis 2. August 1980 
22 Teilnehmer aus 22 Ländern

Bantamgewicht (bis 54 kg) 

Datum: 20. Juli bis 2. August 1980 
33 Teilnehmer aus 33 Ländern

Federgewicht (bis 57 kg) 

Datum: 20. Juli bis 2. August 1980 
35 Teilnehmer aus 35 Ländern

Leichtgewicht (bis 60 kg) 

Datum: 20. Juli bis 2. August 1980 
29 Teilnehmer aus 29 Ländern

Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) 

Datum: 21. Juli bis 2. August 1980 
30 Teilnehmer aus 30 Ländern

Weltergewicht (bis 67 kg) 

Datum: 22. Juli bis 2. August 1980 
29 Teilnehmer aus 29 Ländern

Halbmittelgewicht (bis 71 kg) 

Datum: 23. Juli bis 2. August 1980 
23 Teilnehmer aus 23 Ländern

Mittelgewicht (bis 75 kg) 

Datum: 24. Juli bis 2. August 1980 
19 Teilnehmer aus 19 Ländern

Halbschwergewicht (bis 81 kg) 

Datum: 26. Juli bis 2. August 1980 
15 Teilnehmer aus 15 Ländern

Schwergewicht (über 81 kg) 

Datum: 25. Juli bis 2. August 1980 
14 Teilnehmer aus 14 Ländern

Literatur

Weblinks 

 
 Offizielle Ergebnisse der Sommerspiele 1980 (PDF, 27,6 MB)

Boxen
1980
Olimpijski
Boxen (Sowjetunion)
Sportveranstaltung in Moskau